Deoli (Wardha), een plaats in de Indiase staat Maharashtra
Deoli (Zuid-Delhi), een plaats in het Indiase unieterritorium Delhi